Abdullah III – sułtan Kanem-Bornu (1566-1573) 
 Abdullah III – władca Jemenu z dynastii Kasimidów (1816-1835)